Косоруков — восточнославянская фамилия; имеет женскую форму Косорукова. Известные носители:
 Косоруков, Владимир Матвеевич (1914—1993) — майор Советской Армии, участник советско-финской войны Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Косоруков, Юлий Донардович (род. 1964) — автор направления в организации строительного производства, кандидат технических наук, доцент.
 Косоруков, Валерий Стефанович (род. 1938) — Академик Академии художеств России, график, живописец.

Косорукова 
 Косорукова, Ираида Михайловна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Косорукова, Лариса Александровна (более известна как Пейсахович; род. 1973) — российская и израильская гребчиха-байдарочница.
 Косорукова, Марина Александровна (более известна как Георгадзе; 1966—2006) — русский поэт, прозаик и эссеист, переводчик.
 Косорукова, Марфа Трофимовна (более известна как Шубина; 1918—2011) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.